Shusuke Tsubouchi (Takasaki, 5 de maio de 1983) é um futebolista profissional japonês que atua como zagueiro. Atualmente defende o Júbilo Iwata, emprestado pelo Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Oita Trinita
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma
Naturais de Takasaki